Carbonara puede referirse a:
 Carbonara, plato de pasta italiano originario del Lacio
 Carbonara al Ticino, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía
 Carbonara di Nola, municipio italiano de la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania
 Carbonara di Po, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 Carbonara Scrivia, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte